Альберт Байкалов:
 Байкалов, Альберт Владимирович — артист филармонии, заслуженный артист России.
 Байкалов, Альберт Юрьевич — бывший военный, писатель.